Filialkirche St. Laurentius steht für:

 Filialkirche St. Laurentius (St. Lorenzen)
 Filialkirche St. Laurentius (Wagholming)